Lukas Britschgi (ur. 17 lutego 1998 w Szafuzie) – szwajcarski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), brązowy medalista mistrzostw Europy (2023), medalista zawodów z cyklu Challenger Series, trzykrotny mistrz Szwajcarii (2019, 2020, 2022).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Szwajcarscy łyżwiarze figurowi
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Szafuzie
Urodzeni w 1998